Richard Jelf ist der Name folgender Personen:

* Richard William Jelf (1798–1871), britischer College-Direktor
 Richard Henry Jelf (1844–1913), britischer Offizier